Eisenbahner bezeichnet

 in Österreich umgangssprachlich eine Prellung, meist am Oberschenkel, siehe Pferdekuss
 einen Beschäftigten der Eisenbahn, siehe auch Triebfahrzeugführer und Zugbegleiter oder Zugführer
 Eisenbahner (Tucholsky), 1932 erschienenes Gedicht von Kurt Tucholsky
 Eisenbahner (Gebäck), Masse aus Kuchenresten (ähnlich Rumkugel und Granatsplitter) zwischen Mürbeteigplatten
 Eisenbahner (Kohle), Sorte Briketts speziell für Dampflokomotiven